Das Juniorendoppel der Wimbledon Championships 2009 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger waren Hsieh Cheng-peng und Yang Tsung-hua.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2009